Kingston puede referirse a:
Kingstown, la capital de San Vicente y las Granadinas.
Kingstown (Maryland), Estados Unidos;
Kingstown (Carolina del Norte), Estados Unidos;
Kingstown (New South Wales),  Australia;
Dún Laoghaire, Irlanda, que fue denominada Kingstown desde 1821 hasta 1921; 
Kingston, capital de Jamaica;
Kingstown, County Fermanagh, a townland in County Fermanagh, Northern Ireland.